

Biografia 
Nel 2001 consegue il diploma in regia teatrale presso la Scuola d'arte drammatica Paolo Grassi di Milano. Quindi lavora per alcuni anni a teatro, sia come attore che regista, per accostarsi, infine, al mezzo cinematografico; nel 2002 scrive e dirige il documentario breve Milàn.

Nel 2003 ottiene il Master di alta formazione in regia televisiva organizzato dall'Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo del Teatro alla Scala, dopo di che, nel 2004, prodotto da Gianluca Arcopinto, dirige il cortometraggio Post-it. L'opera viene selezionata per il New Italian Cinema Evente e conquista successivamente diversi premi (Miglior film al Festival di Capalbio, Premio del pubblico al Semana Internacional de Cine de Valladolid, e la Menzione speciale della giuria e il Premio migliore cortometraggio al Arcipelago Film Festival).

Dopo aver ottenuto nel 2005 il diploma in cinematografia presso la New York University, nel 2006 accetta l'invito dell'associazione italo-svizzera Atkye a partecipare alla regia di gruppo (assieme ad Andrea Burrafato, Alessio Maria Federici e Peter Marcias) del film Bambini. I proventi sono destinati alla costruzione di una scuola elementare a Watamu, in Kenya.

Nel 2008 dirige il cortometraggio Veglia. Il lavoro vince il premio per il Miglior cortometraggio internazionale al Foyle Film Festival di Derry, in Irlanda. 

Conseguito nel 2010 il Master in Fine Art alla Columbia University di New York, nel 2011 realizza il suo primo film, Cavalli, presentato in concorso alla 68ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, nella sezione Controcampo italiano.

Per Expo 2015 scrive e realizza due video, By Day e by Night e Offerta nazionale. Nel 2017 esce nelle sale cinematografiche il suo ultimo lavoro: Mexico! Un cinema alla riscossa documentario sulla storia del Cinema Mexico di Milano.

Filmografia

Regista

Cortometraggi 
 Milàn (2002)
 Un autoritratto (2004)
 Post-it (2004) 
 Veglia (2008) 
 Pica (2016)

Documentari 
 Mexico! Un cinema alla riscossa (2017)

Lungometraggi 
 Bambini, co-regia con Andrea Burrafato, Alessio Maria Federici e Peter Marcias (2006)
 Cavalli (2011)

Sceneggiatore

Cortometraggi 
 Post-it, regia di Michele Rho (2004) 
 Veglia, regia di Michele Rho (2008) 
 Vater Paul, regia di Justin P. Lange (2010)

Documentari 
 The International Criminal Court, regia di Michele Gentile e Marcus Vetter (2013)
 Mexico! Un cinema alla riscossa, regia di Michele Rho (2017)

Lungometraggi 
 Cavalli, regia di Michele Rho (2011)

Note

Collegamenti esterni 
 

Registi cinematografici italiani
Studenti dell'Università di New York